Хајдоут има више значења:
 Хајдоут (Пенсилванија)
 Хајдоут (Јута)